TW steht als Abkürzung für:

 die postcode area Twickenham (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Bahnhof Weil der Stadt nach DS 100
 Republik China (Taiwan) (chinesisch 中華民國 Zhōnghuá Mínguó), früher auch Nationalchina und heute Republik China auf Taiwan, Taiwan (Chinesisches Taipei) oder gemeinhin Taiwan genannt
 Tally Weijl, ein schweizerisches Textileinzelhandelsunternehmen
 Tarifwechsel, siehe Alterungsrückstellung#Alterungsrückstellungen beim internen Tarifwechsel
 Technisches Werken, siehe Werkunterricht#Werkunterricht im Fächerkanon
 Terawatt, eine Einheit der elektrischen Leistung 
 Textiles Werken, siehe Werkunterricht#Werkunterricht im Fächerkanon
 Textilwirtschaft (Zeitschrift), deutsches Fachmedium
 Teeworlds, ein kostenloses Onlinespiel
 Torwart, ein Mitspieler einer Mannschaftssportart.
 Trans World Airlines, eine ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 Transparentes Holz
 Triebwerk (NVA-Luftstreitkräfte)
 Triggerwarnung
 Trinkwasser
 Tunable White, ein dimmbarer LED-Leuchtmitteltyp; siehe Lichtsegel

T W als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 USA: Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland: Überführungskennzeichen, Standort Wiesbaden 

Tw steht als Abkürzung für:

 Tagewerk oder Tagwerk
 Triebwagen, z. B. in Wagennummern
 °Tw, Grad Twaddle, Einheit der relativen Dichte

tw steht für:

 Twi (Sprache), eine Akan-Sprache in Ghana, Sprachcode nach ISO 639-1
 tw tagungswirtschaft, ein Fachmagazin zur Tagungswirtschaft der dfv Mediengruppe

.tw steht als Abkürzung für:

 .tw, länderspezifische Top-Level-Domain der Republik China, auch Taiwan genannt

TW